Il toponimo Youri può riferirsi a diverse località:

Youri – comune del Mali nel circondario di Nioro du Sahel
Youri – comune del Niger nel dipartimento di Kollo